Michele Polverino, né le  à Grabs en Suisse, est un joueur de football professionnel international du Liechtenstein. International à 76 reprises, pour 6 buts.

Biographie 

Milieu de terrain fougueux, il est formé au FC Vaduz avant de partir pour l'Italie à Olbia. 
Couronné de succès, il revient au FC Vaduz et participe à la montée du club dans l'élite du championnat suisse. Lors de la relégation du club, il reste en Super League au sein du FC Aarau.

En 2011, il surprend le monde du football en rejoignant un club de  iranienne, le Steel Azin.

En 2019, il est nommé entraîneur du FC Balzers.

Statistiques

Buts en sélection 

NB : Les scores sont affichés sans tenir compte du sens conventionnel en cas de match à l'extérieur.

Palmarès 
 Champion de Suisse D2 : 2008.
 Vainqueur de la Coupe du Liechtenstein : 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en septembre 1984
Naissance à Grabs
Footballeur international liechtensteinois
Joueur du FC Vaduz
Joueur de l'Olbia Calcio
Joueur du FC Aarau
Joueur du Steel Azin
Joueur du Wolfsberger AC
Joueur du SV Ried
Joueur du FC Rapperswil-Jona
Joueur du FC Balzers
Entraîneur liechtensteinois de football